Палозеро — небольшое пресноводное озеро в Вытегорском районе Вологодской области России. На северном берегу Палозера расположен одноимённый населённый пункт.

Площадь — не более одного квадратного километра. Имеет вытянутую форму, протягивается с северо-запада на юго-восток вдоль трассы .

Средняя глубина — 1,8 метра, наибольшая — 5 метров.

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Вытегры
Озёра Вытегорского района